A 2015-ös atlétikai világbajnokságot augusztus 22. és augusztus 30. között rendezték Pekingben. A versenyeknek a Madárfészek néven is ismert Pekingi Nemzeti Stadion adott otthont, amely a 2008-as nyári olimpia fő helyszíne volt. Peking egyetlen pályázóként nyerte el a rendezés jogát, miután London visszalépett.

A magyar sportolók eredményei 

Magyarország a világbajnokságon 12 sportolóval képviseltette magát.

Éremtáblázat

Férfi

Futó- és gyaloglószámok

Ugrószámok

Dobószámok

Összetett atlétikai versenyszámok

Női

Futó- és gyaloglószámok

Ugrószámok

Dobószámok

Összetett atlétikai versenyszámok

Jegyzetek

Források 

 

Atlétikai világbajnokságok
vilagbajnoksag
2015-ös atlétikai világbajnokság